Raba est :
 Raba, une localité de Croatie située dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva.
 un  personnage de manga,
 une entreprise hongroise dans le secteur automobile.
 Raba, rivière polonaise, affluent de la Vistule.
 L'hôtel Raba est un hôtel particulier du  situé à Bordeaux, en France.
 Le château Raba est un château du  situé à Talence (Gironde), en France.

Homonymie